Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen